Antoniwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Antoniwzi (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi
 Antoniwzi (Schumsk), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Schumsk